trotyl
 TNT – kanał telewizyjny
 TNT – rosyjski kanał telewizyjny
 TNT – album Tortoise
 T.N.T. – album AC/DC
 TNT N.V. – firma
 TNT – norweski zespół heavymetalowy
 Technoboy 'n' Tuneboy – włoski zespół muzyczny
 Towarzystwo Naukowe w Toruniu